Gois bezeichnet:

 Gois (Gemeinde Wals-Siezenheim), Katastralgemeinde von Wals-Siezenheim, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Góis, Stadt im Distrikt Coimbra, Portugal
 Passage du Gois, Straße im Département Vendée, Frankreich

Góis ist der Familienname folgender Personen:
 Bento de Góis (1562–1607), portugiesischer Missionar und Entdecker  
 Damião de Góis (1502–1574), portugiesischer  Diplomat und Historiker
 Isabel Góis (* 1995), portugiesische Handballspielerin
 Liliana Rodrigues de Góis (* 1973), portugiesische Geisteswissenschaftlerin und Politikerin (PS), siehe Liliana Rodrigues
 Manuel Joaquim de Matos Góis (1781–1832), portugiesischer Edelmann und Kolonialverwalter
 Pedro Henrique Cortes Oliveira Góis (* 1992), brasilianisch-osttimoresischer Fußballspieler

Siehe auch: Geus, Geuss